Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Serhij Bubka e Evgenij Kirillov che hanno battuto in finale Jaroslav Pospíšil e Adam Vejmelka 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Murad Inoyatov /  Vasilīs Mazarakīs (quarti di finale)
 Ivan Dodig /  Xavier Pujo (primo turno)

 Manuel Jorquera /  Jun Woong-sun (semifinali)
 Serhij Bubka /  Evgenij Kirillov (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2007